Beaverbrook ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beaverbrook (Connecticut), im Fairfield County
 Beaverbrook (Maryland), im Washington County
 Beaverbrook (North Carolina), im Gaston County

Person:
 Max Aitken, 1. Baron Beaverbrook (1879–1964), kanadisch-britischer Verleger und konservativer Politiker

Siehe auch:
 Beaver Brook